Der São Paulo Challenger 1979 war ein Tennisturnier, das vom 15. bis 21. August 1979 in São Paulo stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1979 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, eine Doppelkonkurrenz wurde nicht ausgetragen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
 Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1979
Tennisturnier in São Paulo